Esistono più comuni francesi con questo nome

Cambes – Gironda
Cambes – Lot
Cambes – Lot e Garonna